Чукша — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Чукша — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Чукша — посёлок в Чунском районе Иркутской области.
 Чукша — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Чукша — деревня в Фалёнском районе Кировской области.
 Чукша — деревня в Моркинском районе Марий Эл.

Река 
 Чукша — река в Кировской области и Республике Марий Эл, приток Лажи.